La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública (oficialmente, en valenciano, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) es una consejería o departamento del Consell de la Generalitat Valenciana con competencias en materia de sanidad, salud pública, farmacia, evaluación, investigación, calidad y atención al paciente. Gestiona la red de hospitales y centros públicos de atención médica.

Desde mediados de 2018 hasta 2022, la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública fue Ana Barceló Chico, que sustituyó a Carmen Montón Giménez. Desde 2022, lo es el doctor Miguel Mínguez Pérez.

Estructura 
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana se estructura en los siguientes órganos:
 La Subsecretaría
 La Dirección General de Recursos Humanos
 La Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público
 La Dirección General de Asistencia Sanitaria
 La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios
 La Dirección General de Salud Pública y Adicciones
La Secretaría Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria
 La Dirección General de Régimen Económico e Infraestructuras
 La Dirección General de Investigación y Alta Inspección Sanitaria
 La Dirección General de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente

Organismos adscritos 
Diferentes organismos públicos situados dentro del territorio valenciano se encuentran adscritos a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana:
 Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO)
 Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF)
 Escuela Valenciana de Estudios de la Salud

Organización territorial 

Cada provincia valenciana dispone de una dirección territorial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la cual se encarga de desarrollar los planes y programas de esta y de dirigir toda actividad sanitaria dentro de su jurisdicción. Por lo tanto, en el territorio valenciano hay tres direcciones territoriales de salud:
 Dirección territorial de Alicante
 Dirección territorial de Castellón
 Dirección territorial de Valencia

Además de las direcciones territoriales, la Comunitat Valenciana se encuentra dividida en 24 departamentos de salud, los cuales agrupan todos los hospitales, centros de salud, centros de atención primaria y otras unidades de carácter público de una determinada zona geográfica.

Consellers

Referencias 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana